Исрафил Худаверди оглы Шукюров (; род. 18 июня 1924) — азербайджанский, советский учитель. Заслуженный учитель Нахичеванской АССР (1980). Народный учитель СССР (1984).

Биография 
Родился 18 июня 1924 года в селе Кабахлы (ныне Гохтаник,  Армянской ССР). 

Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Нахичеванский учительский институт в 1948 году и Азербайджанский педагогический институт в 1954 году в Баку. 

В 1948—1957 годах преподавал азербайджанский язык и литературу в школах сёл Шихмахмуд, Азтазакенд, Пайыз и Суст Бабекского района Нахичеванской АССР. С 1957 года — учитель Дидиварской средней школы Бабекского района.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель Нахичеванской АССР (1980)
 Народный учитель СССР (1984)
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Славы 
 Медали.

Источники 
 Азербайджанская советская энциклопедия (АСЭ), 1976.

Выпускники Азербайджанского педагогического университета